Езикът Мандан е Сиукски език говорен първоначално от хората от индианското племе мандани, живеещи в Северна Дакота, САЩ. Има два основни диалекта - Нуптаре и Нутаре. Езикът се води изчезнал. Последният, който го говори умира през 2016 г.

Фонетика 
Фонемите в езика Мандан са:
 безгласни непредихателни преградни съгласни - p, t, к, ˀ
 безгласни проходни съгласни - s, ṡ, x, h
 резонансни - w, r
 кратки устни гласни - i, e, a, o, u
 дълги устни гласни - ii, ee, aa, oo, uu
 кратки носови гласни - į(ин), ą(ан), ų(ун)
 дълги носови гласни - įį, ąą, ųų
 ударение - ý

Резонансните w и r преди носови гласни се произнасят [m](м) и [n](н). В начало на думата r се произнася [nd](нд). Предсказуема гласна се вмъква между съгласна и r. Например в съответствие с тези фонетични правила: wrịs - кон (куче) се произнася mịnịs.

Източници 

Индиански езици